Зинино — название нескольких населённых пунктов:

 Зинино — деревня в Октябрьском районе Уфы, Башкортостан.
 Зинино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.